Івниця:
 Івниця — присілок у Рамонському районі Воронезької області, Росія.
 Івниця — село в Житомирській області, Україна.
 Івниця — зупинний пункт Південно-Західної залізниці.